Creont (fill de Licàet), rei de Corint, fill de Licàet i pare de Creüsa.
 Creont (fill de Meneci), germà d'Iocasta, l'esposa d'Èdip. Va ser rei de Tebes en tres ocasions.